Герб Пястов () — польский дворянский герб первой польской княжеской и королевской династии Пясты. Также герб является гербом Польши и частью многих гербов польских воеводств.

Описание герба 
В червлёном поле серебряный орёл с золотой короной, лапами и вооружением.

История 
О начале истории герба можно говорить со времени коронации Пшемысла II в 1295 году. Именно начиная с его правления белый (если точнее — серебряный) орёл в короне на красном щите стал гербом Польши и династии Пястов. Хотя само изображение белого орла появилось намного раньше. В 966 году, когда Мешко I, принадлежащий к роду Пястов, крестил Польшу по западному обряду, символом правящей династии Пястов и столицы Польши на щитах, знамёнах и печатях становится белый одноглавый орел. По легенде, в VIII веке родоначальник династии князь Лех заложил город Гнезно на месте, где высоко в небе на фоне заката парил белый орел, а на холме находилось орлиное гнездо. Цвет багряного неба и стал цветом поля герба Пястов, а также долгое время и польского знамени, на котором изображался белый орел.

Так же не исключено, что орёл стал государственным символом, аналогично, как чёрный орёл являлся символом Священной Римской империи. Только, в знак независимости Польской Короны, польский орёл стал белым, и смотрящим в противоположную сторону.

Как герб Гнезно белый орёл в красном поле был уже в XIV веке, когда город являлся ещё только центром одного из многих польских княжеств.

Локетек и Казимир Великий использовали этот герб куявских земель как собственный.

С приходом ягеллонской династии было образовано новое государство — Речь Посполитая, где Белый Орёл остался символом Королевства Польского (Короны), хоть уже и не являлся гербом династии, когда его использовали Ягеллоны.

Гербы Польского государства в разные периоды

Гербы польских воеводств с изображением белого орла

См. также 
 Пясты
 Герб Польши

Примечания 

Польские дворянские гербы
Гербы с королевскими коронами
Гербы с изображением коронованных орлов